Jekyll steht für:
 Jekyll (Miniserie), britische Fernsehserie (2007)
 Jekyll (Software), Erzeugung statischer Websites 

Jekyll ist der Familienname folgender Personen:
 Gertrude Jekyll (1843–1932), englische Malerin und Gärtnerin

Siehe auch:
 Jekyll und Hyde (verschiedene Werke mit den Hauptfiguren Jekyll und Hyde)
 Gertrude Jekyll (Rose), eine Strauchrose